Уилямс може да се отнася за:
 Уилямс, отбор от Формула 1

 Хора
 Бети Уилямс (1943–2020), северноирландска общественичка
 Винъс Уилямс (р. 1980), американска тенисистка
 Джефри Уилямс (р. 1958), американски космонавт
 Джоди Уилямс (р. 1950), американска общественичка
 Джон Уилямс (р. 1932), американски композитор
 Клиф Уилямс (р. 1949), английски музикант
 Марк Уилямс (р. 1975), уелски играч на снукър
 Мишел Уилямс (актриса) (р. 1980), американска актриса
 Мишел Уилямс (певица) (р. 1980), американска певица
 Роби Уилямс (р. 1974), английски певец
 Робин Уилямс (1952-2014), американски актьор
 Серина Уилямс (р. 1981), американска тенисистка
 Тад Уилямс (р. 1957), американски писател
 Тенеси Уилямс (1911-1983), американски драматург
 Уейд Уилямс (р. 1961), американски актьор
 Уилям Карлос Уилямс (1883-1963), американски писател
 Уолтър Уилямс, няколко души с това име
 Франк Уилямс (р. 1942), английски спортен функционер
 Чарлз Уилямс (1886-1945), английски писател

 Окръзи в САЩ
 Уилямс (окръг, Охайо)
 Уилямс (окръг, Северна Дакота)

 Други
 Уилямс (колеж), колеж в Уилямстаун, Съединените щати